Fredrikshof kan syfta på:

 Fredrikshovs slott, en byggnad på Östermalm i Stockholm
 Fredrikshofs cykelklubb, Stockholm och Sveriges största cykelklubb